Égine est une île du golfe Saronique.
 La ville d'Égine, appelée aussi Chora, est la capitale de l'île homonyme.
 Dème d'Égine
 Dans la mythologie grecque, Égine est une nymphe.
  est un astéroïde.